Sablowski ist der Familienname von

 Casey Sablowski (* 1989), australische Hockeyspielerin
 Thomas Sablowski (* 1964), deutscher Politikwissenschaftler